

Miejscowości

Belgia 
 Huy – miasto

Niemcy 
 Huy – gmina samodzielna (Einheitsgemeinde) w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w powiecie Harz

Inne 
 Huy – łańcuch górski w środkowych Niemczech

Zobacz też 
 Harzvorland-Huy